A&O steht für:

 eine Vorläuferorganisation der Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, siehe Markant (Handelsunternehmen), heutige Marke nah&frisch
 A&O Hotels and Hostels, eine europäische Hotel- und Hostelkette mit Sitz in Berlin
 Allen & Overy, eine weltweit agierende Rechtsanwaltskanzlei
 A&O-Psychologie, Abkürzung für Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie
 Adler & Oppenheimer, ein ehemaliges Großunternehmen der Lederindustrie

A und O steht für:

 A und O (von Alpha und Omega), umgangssprachlich für das Wesentliche einer Sache

Siehe auch:

 AO
 Alpha und Omega